Una supernova es una explosión estelar, pero puede referirse también a:

Obras 
 la serie de historietas Supernova (1972), obra de Víctor Mora y José Bielsa;
 el álbum de Duncan Dhu Supernova, publicado en 1991;
 el álbum de Lisa Lopes Supernova, publicado en 2001;
 la película de 1992 Supernova, protagonizada por Marta Sánchez;
 la película de 2000 Supernova, dirigida por Walter Hill;
 la película de 2005 Supernova, dirigida por John Harrison;
 la película de 2020 Supernova, dirigida por Harry Macqueen;

Televisión 
 Supernova, programa de televisión de Letonia;

Otros 
 sencillo de Oomph! Supernova;
 el grupo de música pop chileno Supernova;
 en la serie de anime y manga One Piece, al grupo de piratas Las Once Supernovas;
 Súper Nova, es el nombre de un luchador profesional mexicano;
 Mike Bucci, exluchador profesional estadounidense conocido con los seudónimos de Nova, Super Nova, Hollywood Nova y Simon Dean; 
 la escudería británica Super Nova Racing.